Bodensteiner ist der Familienname folgender Personen:

 Clare Bodensteiner (* 1984), neuseeländische Basketballspielerin
 Ernst Bodensteiner  (1869–1936), deutscher Gymnasiallehrer
 Hans Bodensteiner (1912–1995), deutscher Politiker (CSU, ab 1952 GVP)
 Luke Bodensteiner (* 1970), US-amerikanischer Skilangläufer

Siehe auch:
 Bodenstein